Bombus maxillosus (saknar svenskt namn) är en insekt i överfamiljen bin (Apoidea) och släktet humlor (Bombus) som lever i Mellan- och Sydeuropa.

Utseende 
Mellankroppen är svart i mitten, omgiven av två gula tvärband. Bakkroppen är svart, utom bakkroppsspetsen (de två sista segmenten), som är vita. Mer eller mindre helt mörka individer förekommer. Hela undersidan är svart. Arten liknar en trädgårdssnylthumla där den vita färgen dragit sig åt gult, men har mörka vingar.

Vanor 
Arten är en snylthumla, som främst lever hos Bombus argillaceus och fälthumla. Arten lever på höjder mellan 800 m och 2 800 m (de flesta individer håller sig dock under 2 000 m). Den besöker ett flertal blommande växter, bland andra bergsnepeta, oxtungor, tuvrispsläktet, Astragalus aureus (en sydlig vedel), blåbär, snokört, styvklint, getruta och kråkvicker.

Utbredning 
Bombus maxillosus finns från Spanien, Frankrike, Italien österut via Sydtyskland. Schweiz och Österrike till Sibirien. Den förekommer också allmänt i Turkiet.

Taxonomi 
Arten är mycket lik trädgårdssnylthumla (Bombus barbutellus) och en analys nyligen (2011) av DNA och hanens markeringsferomoner (de feromoner han avsätter på föremål i terrängen för att locka till sig parningsvilliga honor) har lett till att vissa forskare anser att arten är synonym med trädgårdssnylthumlan. Bland annat ITIS betraktar den dock fortfarande som en giltig art.

Källor 

Humlor
Bombus